RBBP8NL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 664 амінокислот, а молекулярна маса — 71 432.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки